Les Gagnier sont une branche de la famille Gagné.

Patronyme 

 Claire Gagnier (1924-2022), chanteuse soprano québécoise ;
 Ed Gagnier (1882-1946), joueur français de baseball ;
 Ève Gagnier (1930-1984), actrice et une doubleuse québécoise ;
 Gérald Gagnier (1926-1961), compositeur, trompettiste et chef d'orchestre québécois ;
 Jean Gagnier (1670-1740), orientaliste français ;
 J.-J. Gagnier (1885-1949), musicien québécois ;
 Joseph Gagnier (1854-1919), clarinettiste et bassoniste québécois ;
 Laurent Gagnier (1979- ), footballeur français ;
 Patrick Gagnier (1958- ), coureur cycliste français ;
 Réal Gagnier (1995-1984), musicien québécois ;
 René Gagnier (1892-1951), musicien, compositeur et chef d'orchestre québécois ;
 Serge Gagnier (1975-), auteur québécois.

Toponymie 

 Parc J.-J.-Gagnier, un petit parc situé à l'extrémité est de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le district du Sault-au-Récollet, à Montréal